Hubertella är ett släkte av spindlar. Hubertella ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Täckvävarspindlar
Hubertella